

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Nif“ beginnt.

Nif 



Nifa 
 Nifadopoulos, Ioannis (* 1990), griechischer Sprinter
 Nifanius, Christian (1629–1689), deutscher lutherischer Theologe und Geistlicher

Niff 
 Niffenegger, Audrey (* 1963), US-amerikanische Schriftstellerin
 Niffoi, Salvatore (* 1950), italienischer Schriftsteller

Nifo 
 Nifo, Agostino, italienischer Philosoph und Philologe
 Nifontow, Iwan Witaljewitsch (* 1987), russischer Judoka